Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2014—2015 68-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди

Номінальне розташування 
Стартова одинадцятка
Склад, що розпочинав більшість матчів клубу впродовж сезону в Ла-Лізі.

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі 
Час початку вказано за CET.

Ліга Європи УЄФА

Третій кваліфікаційний раунд

Раунд плей-оф

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 23 травня 2015.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Примітки

Посилання 
Club's official website

Реал Сосьєдад
Сезони ФК «Реал Сосьєдад»